Светлана Ирековна Ишмуратова (родена на 20 април 1972 г., Златоуст, СССР) е руска биатлонистка, двукратен олимпийски шампион от 2006 г., заслужил майстор на спорта на Русия. Заместник-началник на ЦСКА (по работа с личния състав) (ФАУ на Министерството на отбраната на Руската федерация, ЦСКА) от 5 февруари 2016 г. Полковник от руските въоръжени сили.

Тя е от татарско-башкирски произход.

Биография 
Неин треньор е A. A. Брилов. На зимните олимпийски игри през 2006 г. тя печели два златни медала – в индивидуалното състезание и в щафетата. Също така има бронзов медал от щафетата на Зимните олимпийски игри през 2002 г. в Солт Лейк Сити.

Петкратен световен шампион – в щафетата (2001, 2003 и 2005 г.), смесената щафета (2005 г.) и отборното състезание (1998 г.). Носител е на два сребърни медала (масов старт 2003 г. и щафета 2004 г.) и един бронзов (преследване, 2003 г.). Двукратен световен шампион по летен биатлон (1999 г.).

Най-добър резултат в Световната купа – 6-о място през 2000 и 2006 година.

През 1996 г. стартира един път в състезанието за Световната купа по ски бягане.

На 2 декември 2007 г. е избрана за депутат в петото събрание на Държавната дума от партия „Единна Русия“.

Светлана има военно звание полковник от въоръжените сили. С решение на министъра на отбраната на Руската федерация през февруари 2016 г. тя е назначена за заместник-ръководител на ЦСКА (ФАУ МО РФ ЦСКА) за работа с личния състав.

Награди и титли 
 Орден на честта (22 февруари 2007 г.) – за голям принос в развитието на физическата култура и спорта, високите спортни постижения
 Медал на Ордена за служба на Отечеството, II степен (5 май 2003 г.) – за голям принос в развитието на физическата култура и спорта и високите спортни постижения на Олимпиадата през 2002 г. в Солт Лейк Сити.

Статистика в Световната купа

Източници

Външни препратки 
  Профил в IBU
  Профил във FIS

Спортисти на ЦСКА Москва
Руски спортни функционери
Членове на Единна Русия
Световни шампиони по биатлон
Руски олимпийски шампиони
Руски биатлонисти
Родени през 1972 година
Родени на 20 април
Родени в Златоуст